Hymnos oder Hymnus steht für:
 Hymne, einen feierlichen Lob- und Preisgesang
 Hymnos (Mythologie), den Rinderhirten der griechischen Mythologie, der sich in die Jägerin Nikaia verliebt

 Hymnus (Sohn der Entoria), den Sohn des Saturn und der Entoria und Bruder des Janus in der römischen Mythologie
 Publius Cipius Hymnus, antiker römischer Toreut